Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Мередіт Макґрат з рахунком 6–7, 6–2, 6–4.

Макґрат потім виграла титул, перемігши у фіналі Лінда Гарві-Вілд з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 n/a
  Кіміко Дате (2-ге коло)
  Наталія Звєрєва (півфінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Лорі Макніл (3-тє коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Інес Горрочатегі (3-тє коло)
  Бренда Шульц (1-ше коло)
  Чанда Рубін (1-ше коло)
  Наталія Медведєва (1-ше коло)
  Патті Фендік (3-тє коло)
  Джинджер Гелгесон-Нілсен (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| RD1-seed1= 
| RD1-team1=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Volkswagen Cup 1994 Draw 

1994
Тур WTA 1994